Прогрессовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Прогрессовское сельское поселение — входит в Панинский район Воронежской области
 Прогрессовское сельское поселение — входит в Волгодонской район Ростовской области